Rono ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Kipchirchir Rono (* 1984), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Daniel Rono (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer
 Elly Rono (* 1970), kenianischer Langstreckenläufer

 Georgina Rono (* 1980), kenianische Langstreckenläuferin
 Henry Rono (* 1952), kenianischer Langstreckenläufer
 Kiprotich Rono (* 1958), kenianischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Peter Rono (* 1967), kenianischer Mittelstreckenläufer und Olympiasieger
 Stanley Kiprotich Rono (* 1977), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Ronobach
 Kiprono
 Cherono